Ойген Феликс Швальбе (; 25 марта 1892, Гройч, Лейпциг, Саксония — 12 июня 1974, Билефельд, Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ) — немецкий военачальник Третьго Рейха, генерал пехоты вермахта. Кавалер Рыцарского креста Железного креста (1940).

Биография 
Сын фермера. 1 апреля 1912 года поступил на службу добровольцем в Саксонскую армию. Участник Первой мировой войны. В декабре 1914 года ему было присвоено звание лейтенанта. За проявленную храбрость в сражениях был награждён Железным крестом первой и второй степени. После демобилизации армии служил в Фрайкоре, затем в рейхсвере.

В марте 1937 года стал подполковником.

С августа 1939 года — командир 461-го пехотного полка (до февраля 1941 года). Участвовал в Польской и Французской кампаниях. Получил звание полковника 1 марта 1940 года и был награждён Рыцарским крестом 13 июля 1940 года. С июля 1940 года — руководитель 3-й контрольной комиссии сухопутных войск. С 1 февраля 1941 года — командир 109-го пехотного полка. В ноябре 1941 года отправлен в резерв Верховного командования сухопутных войск.

С 27 сентября 1942 года — командир 344-й пехотной дивизии, затем, командир 719-й пехотной дивизией вермахта. 1 октября 1942 года ему было присвоено звание генерал-майора. 1 октября 1943 года — звание генерал-лейтенанта.

С апреля 1942 по 1 февраля 1945 года — командир 712-й пехотной дивизии. Одновременно 12-29 января 1944 года исполнял обязанности командира 89-го, с 30 сентября 1944 года — командир 67-го армейского корпуса. С 23 ноября по 16 декабря 1944 года — 30-го армейского корпуса. 16 декабря снова отправлен в резерв ОКГ. С 22 декабря — командир 88-го армейского корпуса.

В феврале 1945 года назначен командиром корпусной группы Отто фон Тэттау, однако не смог её возглавить, потому что группа была окружена наступающими советскими войсками. С 1 марта 1945 года — генерал пехоты вермахта. С 5 апреля 1945 года — командир 33-го армейского корпуса.

В конце войны попал в плен.

Награды 
 Железный крест 2-го и 1-го класса
 Военный орден Святого Генриха, рыцарский крест (31 мая 1916)
 Орден Заслуг (Саксония), рыцарский крест 2-го класса с мечами (9 декабря 1917)
 Орден Альберта (Саксония), рыцарский крест 2-го класса с мечами
 Нагрудный знак «За ранение» в серебре
 Почётный крест ветерана войны с мечами
 Медаль «За выслугу лет в Вермахте» 4-го, 3-го, 2-го и 1-го класса (25 лет)
 Пряжка к Железному кресту
 2-го класса (5 октября 1939)
 1-го класса (26 мая 1940)
 Рыцарский крест Железного креста (13 июля 1940)
 Сертификат Почёта Главнокомандующего Сухопутными войсками Вермахта (№ 188; 30 июля 1941)
 Нагрудный знак «За ранение» в золоте (23 октября 1941) и в серебре (26 июня 1942)
 Крест «За военные заслуги» (Германия) 2-го и 1-го класса с мечами
 Немецкий крест
 в серебре (30 октября 1943)
 в золоте (7 декабря 1944)
 Нагрудный штурмовой пехотный знак

Литература 
 Милтон Шульман. Поражение на западе. Разгром гитлеровских войск на Западном фронте.

Ссылки 
 Felix Schwalbe
Генералы пехоты (вермахт)
Участники Первой мировой войны (Германия)